AEAP est un sigle qui peut désigner :

 Association des équipes d'animation paroissiale ;
 Annuaire européen d'administration publique ;
 Association d'enseignement agricole de Purpan ;
 Association estudiantine africaine de Poly ;
 Agencias de Publicidad y Agencias de Medios en España ;
 AmeriCorps Education Awards Program ;
 Asociación Española de Audioprotesistas Profesionales ;
 Arkansas Employee Assistance Program ;
 Atmospheric Effects of Aviation Project ;
 As early as possible ;
 Associação de Estudantes Angolanos em Portugal ;
 Associação de Enxadristas de Além Paraíba.